Турнир по футболу на IX летних Олимпийских Играх в Амстердаме проходил с 27 мая по 13 июня 1928 года. В нём принимали участие сборные 17 стран, 11 из которых представляли Европу, 3 — Южную Америку, 2 — Северную Америку, 1 — Африку.

Поскольку в то время ещё не существовал чемпионат мира по футболу, именно на Олимпийских играх определялась сильнейшая сборная мира (ФИФА официально признаёт олимпийские футбольные турниры 1928 и 1924 годов любительскими чемпионатами мира), однако необходимо признать, что ввиду довольно широко развитого профессионализма уже в то время многие футболисты не могли быть допущены к участию на Олимпиадах. Таким образом, хотя олимпийские футбольные турниры были весьма представительными, нельзя утверждать, что они собирали сильнейшие футбольные силы планеты. В конце концов, 26 мая, за день до начала турнира, на Конгрессе ФИФА в Амстердаме было принято решение организовать чемпионаты мира с 1930 года.

Победителем во второй раз подряд стала сборная Уругвая, обыгравшая в упорном двухматчевом финале своих извечных соперников — Аргентину.

Во многом великолепное двойное олимпийское чемпионство 1920-х годов в итоге оказало влияние на последующее решение провести первый в истории чемпионат мира в Монтевидео.

Участники 
  Аргентина
  Бельгия
  Португалия
  Германия
  Египет
  Испания
  Италия
  Люксембург
  Мексика
  Нидерланды
  США
  Турция
  Уругвай
  Франция
  Чили
  Швейцария
  Югославия

Стадионы

Составы

Результаты

Предварительный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Утешительный турнир 
Результаты утешительного турнира были приняты ФИФА, но в отчёт игр эти матчи не записаны.

1-й этап

Финал

 Примечание: По жребию, победа в утешительном турнире досталась Нидерландам.

Призёры

Бомбардиры 

  Доминго Тараскони — 11
  Мануэль Феррейра,  Адольфо Балончери — 6

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте FIFA  
 Футбольный турнир на Олимпийских играх 1928   

1928 год в футболе
Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
Международные соревнования по футболу в Нидерландах